Helene Fischer Live war eine Konzerttournee der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer. Die Tournee begann am 12. September 2017 in Hannover und endete am 4. März 2018 in München. Mehr als 760.000 Besucher sorgten für rund 68 Millionen US-Dollar Umsatzerlöse an 62 Terminen. Auf der Rangliste der erfolgreichsten Musiktourneen des Jahres 2018 belegte Helene Fischer Live Platz 18.

Termine

Weblinks 
 Konzerttermine im Internet Archive

Einzelnachweise 

Helene Fischer
Musiktournee 2017
Musiktournee 2018